Sidorówka bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Sidorówka (Jeleniewo), Dorf der Gmina Jeleniewo, Woiwodschaft Podlachien
 Sidorówka (Ulhówek), Ortsteil in der Gmina Ulhówek, Woiwodschaft Lublin